„Рено Туинго“ (Renault Twingo) е модел миниавтомобили (сегмент A) на френската компания „Рено“, произвеждан от 1992 година.

„Туинго“ заменя произвеждания от 60-те години модел „Рено 4“ и има характерен дизайн на предницата, наподобяващ усмихнато лице, а контролното табло е разположено в средата, за да се спести място в кабината.

Бележки 

Туинго
Миниавтомобили